Stassjuk ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Nikolajewitsch Stassjuk (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Natalja Stassjuk (* 1969), sowjetische und weißrussische Rudersportlerin